Alfonso de Aragón puede referirse a:
 Alfonso I de Aragón (1073-1134). Rey de Aragón y de Pamplona, hijo de Sancho Ramírez de Aragón y de Felicia de Roucy.
 Alfonso II de Aragón el Casto (1157-1196). Rey de Aragón, hijo de Ramón Berenguer IV el Santo y de Petronila de Aragón.
Alfonso de Aragón (1222-1260), infante de Aragón, hijo primogénito de Jaime I de Aragón y Leonor de Castilla.
Alfonso III de Aragón (1265-1291). Rey de Aragón, hijo de Pedro III de Aragón y de Constanza de Constanza de Sicilia.
 Alfonso IV de Aragón  (1299-1336). Rey de Aragón, hijo de Pedro II de Aragón y de Blanca de Anjou.
 Alfonso de Aragón el Viejo (1332-1412). Hijo de Pedro IV de Ribagorza y de Juana de Foix.
 Alfonso de Aragón el Joven (c. 1358-31 de agosto de 1422). Hijo de Alfonso de Aragón y Foix y de Violante Jiménez.
 Alfonso V de Aragón, rey de Aragón (1396-1458). Hijo de Fernando I de Aragón y de Leonor de Alburquerque.
Alfonso de Aragón y Escobar (1417-1485). Hijo ilegítimo de Juan II de Aragón, I Duque de Villahermosa.
Alfonso de Aragón o Alonso de Aragón (1470-1520), hijo natural de Fernando el Católico, arzobispo de Zaragoza y virrey de Aragón.
Alfonso de Aragón y de Sotomayor (1479-1513), II Duque de Villahermosa.
Alfonso de Aragón y Portugal (1489-1562). Hijo de Enrique II de Aragón y Pimentel II y de Guiomar de Portugal, fue conde de Ampurias y duque de Segorbe.
Alfonso de Aragón y Gazela, príncipe de Salerno (1481-1500). Hijo ilegítimo de Alfonso II Rey de Nápoles y de su amante Trogia Gazzela. Fue duque de Bisceglie, príncipe de Salerno y esposo de Lucrecia Borgia.